Volkmann är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alfred Wilhelm Volkmann (1801–1877), tysk fysiolog
 Artur Volkmann (1851–1941),  tysk bildhuggare och målare
 Diederich Volkmann (1838–1903), tysk klassisk filolog
 
 Klaus Peter Volkmann (1913–2002), tysk jurist, SS-officer och sedan journalist under taget namn
 
 Robert Volkmann (1815–1883), tysk kompositör
 Wilhelm Fridolin Volkmann (1822–1877), böhmisk filosof

Tyska efternamn